Telegdy ist der Familienname folgender Personen:

 János Telegdy (1575–1647), ungarischer Theologe
 Stefan Telegdy, deutscher Regisseur und Produzent von Werbespots und Spielfilmen